Мустье́рская культура, мустьерская эпоха — культурно-технологический комплекс, ассоциируемый с поздними неандертальцами, и соответствующая ему доисторическая эпоха. Соответствует среднему палеолиту либо же (при делении палеолита только на верхний и нижний) считается завершением древнего (нижнего) палеолита. Геологически приходится на верхний плейстоцен, конец рисс-вюрмского межледникового периода и первую половину последнего (вюрмского) оледенения Европы.

Применение улучшенной ускорительной масс-спектрометрии для определения содержания 14C позволило построить надежные хронологии для 40 ключевых мустьерских археологических памятников от Монголии до Испании, а байесовское возрастное моделирование позволило определить, что мустьерский период закончился по всей Европе 41 030—39 260 л. н. (калиброванная дата).

Общая характеристика 

Мустьерская культура впервые определена Г. Мортилье в конце 1860-х годов и названа по пещере  на юго-западе Франции (кантон Валле-де-л’Ом, департамент Дордонь).

Возникновение мустьерской культуры датируется примерно 120 тысячами лет назад, закат культуры связывают с исчезновением неандертальцев 40 тысяч лет назад. Следует за ашельской культурой (эпохой) и сменяется культурами позднего (верхнего) палеолита: гибридной неандертало-кроманьонской шательперонской и чисто кроманьонской ориньякской. Также некоторые черты африканской стилбейской индустрии сходны с мустьерской культурой.

Ареал культуры соответствует ареалу неандертальцев в пору их расцвета около 100 тысяч лет назад: Европа (на север до 54° широты), Северная Африка, Ближний Восток и Средняя Азия. В местах контактов с предками кроманьонцев (Ближний Восток и северная Африка) примерно 100 тысяч лет назад появляются и стоянки кроманьонцев, изготовлявших орудия мустьерского типа, таким образом, вероятно, в этих районах имела место аккультурация кроманьонцев неандертальцами. На территории России следы таких контактов зафиксированы на Среднем Дону, в Костёнках, на Кавказе. Имеется много разновидностей мустьерской культуры, которые нередко распространены на одних и тех же территориях.Для мустьерской техники обработки камня характерны дисковидные и одноплощадочные нуклеусы (ядрища), от которых откалывались довольно широкие отщепы, превращаемые с помощью оббивки по краям в различные орудия (скрёбла, остроконечники, свёрла, ножи и так далее). Обработка кости развита слабо. Неандертальцы жили в пещерах и под открытым небом, иногда в жилищах, сооружённых из крупных костей мамонта и шкур, занимались охотой на мамонтов, пещерных медведей и других животных, а также собирательством. Погребения неандертальцев, возможно, свидетельствуют о зародившихся религиозных представлениях, однако точных доказательств связи погребений с ритуалом пока не представлено.

К мустьерской эпохе относят появление зачатков искусства: на отдельных предметах находят ритмические ямки и крестики — намёк на орнамент. На некоторых памятниках присутствуют остатки охры, иногда в виде пятен, иногда — сточенным при употреблении куском (подобно карандашу).

См. также 
 Аккайская мустьерская культура — локализована в Крыму.
 Кабазийская культура

Примечания

Литература 
 Авдусин Д. А. Основы археологии. М.: Высшая школа, 1989. — Глава 1. ПАЛЕОЛИТ.
 Алексеев В. П. Становление человечества. — М.: Политиздат, 1984. — 462 с.: ил.
 Алексеев В. П., Першиц А. И. История первобытного общества. — 4-е изд. — М.: Высшая школа, 1990. — 352 с.
 Аугуста Йозеф, Буриан Зденек. Жизнь древнего человека / Пер. с чеш. И. Грязнова. — Прага: Артия, 1961. — 68 с. + 52 ил.
 Елинек Ян. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека / Пер. Е. Финштейна под ред. В. П. Алексеева. — Прага: Артия, 1972. — 560 с.: ил.
 История первобытного общества: Общие вопросы. Проблемы антропосоциогенеза / Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР. — М.: Наука, 1983. — 432 с.
 Констэбл Джон. Неандертальцы / Пер. с англ. И. Г. Гуровой. — М.: Мир, 1978. — 160 с.: ил. — (Возникновение человека).
 Нестурх М. Ф. Происхождение человека / Отв. ред. проф. Я. Я. Рогинский. — М.: Изд-во АН СССР, 1958. — 388 с.: ил.
 Семёнов Ю. И. На заре человеческой истории. — М.: Мысль, 1989. — 318 с. — ISBN 5-244-00092-6.
 Смирнов Ю. А. Мустьерские погребения Евразии: Возникновение погребальной практики и основы тафологии. — М.: Наука, 1991. — 342 с.: ил.

Ссылки  
 

Археологические культуры
Палеолит
Неандертальцы